Владимир Зубицкий:
 Зубицкий, Владимир Давыдович (род. 1954) — советский и российский деятель культуры, промоутер, Заслуженный работник культуры России (2009).
 Зубицкий, Владимир Данилович (род. 1953) — украинский композитор, дирижёр и баянист, педагог.